«Клоунада» — название ряда фильмов: «Клоунада» — трагикомедия абсурда, снятая по мотивам произведений Даниила Хармса (1905—1942).
 «Клоунада» — фильм 1992 года, Clowning Around, Австралия, режиссёр Джордж Уэли.
 «Клоунада» — фильм 2013 года, Clownwise, режиссёр Виктор Таус.